Antón Ruiz (Puerto Rico), een plaats (comunidad) in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Antón Ruiz (rivier), een rivier aan de oostkust van Puerto Rico